Gmina Hanover (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Hanover (hrabstwo Crawford)